Le nom Goodyear peut désigner :

Patronymie
 Charles Goodyear (1800 - 1860), l'inventeur du caoutchouc vulcanisé
 Gary Goodyear, un homme politique canadien
 Julie Goodyear, une actrice de la télévision britannique
 Scott Goodyear (1959- ), un ancien pilote automobile canadien.

Technologie
 Goodyear Tire & Rubber est une entreprise qui produit du caoutchouc et fabrique des pneumatiques.
Goodyear Inflatoplane
 Montage Goodyear est un processus de construction de chaussure développé par le fils de Charles Goodyear : Charles Goodyear Junior

Toponymie
 Goodyear est une ville des États-Unis qui se situe dans l'État de l'Arizona.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais